MD kan betyde:

 Forkortelse for delstaten Maryland i USA
 McDonald's, en fastfoodkæde fra USA
 McDonnell Douglas, en flyvemaskineproducent som blev fusioneret med Boeing
 MD5-sum, en hashalgoritme
 Medicinæ Doctor er en engelsksproget akademisk grad for læger
 Md foods, navnet på et dansk mejeriselskab før det blev fusioneret med Arla Foods

Md kan betyde:

 Kemisk betegnelse for Mendelevium